Studentsång kan syfta på:

 Studentsång – sång av fyrstämmig manskör, grundad av director musices vid Uppsala universitet J.C.F. Haeffner
 Studentsång – en sång för manskör komponerad 1830 av Joseph Hartmann Stuntz, se Dåne liksom åskan bröder
 Studentsången – en sång med text av Herman Sätherberg och musik av prins Gustaf

Se även
 Studentsångarna